Raivavae  – comune della Polinesia francese
 Raivavae  – una delle Isole Australi